Allinckx ist der Familienname folgender Personen:

 Ambre Allinckx (* 2002), Schweizer Squashspielerin
 Roman Allinckx (* 1998), Schweizer Squashspieler